Aussie kan syfta på:

Aussie – invånare i Australien, se australiensare
Aussie – den valuta som används i Australien, se Australisk dollar
Aussie – smeknamn på hundrasen Australian shepherd 
Aussie – smeknamn på hundrasen Australisk terrier
Aussie rules football – ett bollspel som främst spelas i Australien, se Australisk fotboll
"Aussie Aussie Aussie! Oi oi oi!" – den vanligaste hejaramsan som ropas i alla sportsammanhang som Australien deltar i. Kan upprepas hur många gånger som helst.

Se även
Australien